Cocapata steht für folgende geographische Objekte im Departamento Cochabamba, Bolivien:

 Cocapata (Ayopaya), Ort im Kanton Cocapata, Municipio Cocapata, Provinz Ayopaya
 Cocapata (Pocona), Ort im Kanton Huayapacha, Municipio Pocona, Provinz Carrasco
 Kanton Cocapata, Verwaltungsbezirk im Municipio Cocapata, Provinz Ayopaya
 Municipio Cocapata, Verwaltungsbezirk in der Provinz Ayopaya
 Cordillera de Cocapata, Bergkette in der Provinz Ayopaya
 Río Cocapata, Fluss im Departamento Cochabamba